mróz – pojęcie meteorologiczne
Osoby o nazwisku Mróz:
 Agata Mróz (ur. 1975) – polska judoczka
 Agata Mróz-Olszewska (1982–2008) – polska siatkarka
 Bogusław Mróz (ur. 1952) – polski fizyk
 Daniel Mróz (1917–1993) – polski grafik i ilustrator, syn Stanisława Mroza
 Dominika Mróz (ur. 1998) – polska judoczka
 Edward Mróz (1898–1988) – lekarz polski, pediatra i anatomopatolog
Eugeniusz Mróz (1934–2015) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji
Eugeniusz Mróz (1920–2020) – polski prawnik, członek ruchu oporu podczas II wojny światowej, Honorowy Obywatel Wadowic.
 Krzysztof Mróz (ur. 1953) – polski lutnik
 Krzysztof Mróz (ur. 1977) – polski polityk, senator IX kadencji
 Lech Mróz (ur. 1939) – dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytety Warszawskiego, cyganolog
 Leonard Andrzej Mróz (ur. 1947) – polski śpiewak operowy
 Paweł Mróz (ur. 1984) – polski koszykarz
 Paweł Mróz (ur. 1984) – polski bobsleista
 Paweł Mróz (ur. 1986) – polski judoka
 Remigiusz Mróz (ur. 1987) – polski pisarz
 Stanisław Mróz (ujednoznacznienie)
 Władysław Mróz (1924–2010) – profesor, generał dywizji Wojska Polskiego
 Władysław Mróz (1926–1960) – kapitan, oficer polskiego wywiadu zagranicznego

Inne:
 Mróz (grupa kolarska)
 Dziadek Mróz – postać bajkowa
 Mróz i ogień – zbiór opowiadań Rogera Zelazny’ego
 Mróz – powieść Marcina Ciszewskiego